Huangni kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangni He (vattendrag i Kina, lat 24,73, long 104,53), 
 Huangni (socken i Kina, Chongqing), 
 Huangni (socken i Kina, Hunan), 
 Huangni (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar